Wienhold ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wienhold (1948–2021), deutscher Fußballtorhüter
 Karl-Heinz Wienhold (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Hermann Wienhold (* 1949), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Lutz Wienhold (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wienold
 Wienholt